

Persone 
 Giuseppe Sagarriga Visconti – avvocato, imprenditore e politico italiano
 Girolamo Sagarriga Visconti-Volpi – politico italiano

Altro 
 Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi – biblioteca nazionale italiana di Bari
 Via Sagarriga Visconti – via cittadina storica di Bari